Labronema är ett släkte av rundmaskar. Labronema ingår i familjen Dorylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Labronema